

Toponímia

Peru 
 Lampa (província)
 Lampa (distrito de Lampa) — na província da Lampa
 Lampa (distrito de Paucar del Sara Sara) — na província de Pucar del Sara Sara
 Lampa (Peru) - cidade na região de Puno

Outros países 
 Lampa (Chile) — comuna
 Argirópolis (Creta) — aldeia de Creta, Grécia situada no local da antiga cidade de Lampa ou Lappa

 
Desambiguações de topônimos